Рифа́т, Репат () — согласно Библии, второй сын Гомера, внук Иафета; брат Аскеназа и Фогармы.

Армянские историки Ованес Драсханакертци и Мовсес Каланкатуаци относят к потомкам Рифата савроматов.

Согласно Иосифу Флавию «Рифат» — первопредок рифатов или пафлагонов. Эту же точку зрения излагает и Татищев.

Август Вильгельм Кнобель выводил от Рифата кельтские народы.

В т. н. Книге Праведного потомками Рипата (Рифата) называются бартоны (вероятно бритты).

Имя Рифат иногда связывали с Рифейскими горами, обычно отождествляемыми с Уралом.

Примечания 

Яфетиды